Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le début du tournoi 

  Rafael Nadal (4, blessure au poignet)
  Tommy Robredo (93, blessure au pied)
  Thanasi Kokkinakis (416, blessure à l'épaule)

Pendant le tournoi 
 À la suite de sa victoire sur Adrian Mannarino au , Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à enchaîner 30 victoires consécutives en Grand Chelem.
 Au , Albano Olivetti, issu des qualifications, réalise 56 aces face à l'Australien Matthew Barton, au cours d'un match en 5 manches remporté par ce dernier [14-12]. Gilles Müller, victorieux du Colombien Santiago Giraldo [15-13] au , en marque, quant à lui, 51.
 Le Britannique Marcus Willis,  mondial, le joueur le plus mal classé de la compétition, gagne trois matchs en pré-qualification, trois autres en qualification, et un dans le tableau final face au  mondial Ričardas Berankis en 3 sets. Il est arrêté au  par Roger Federer (0-6, 3-6, 4-6).
 Stanislas Wawrinka, tête de série 4, est battu dès le  par l'ex numéro 4 mondial Juan Martín del Potro en 4 sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-3).
 Novak Djokovic, double tenant du titre, est battu au  par l'Américain Sam Querrey, tête de série 28 (7-6, 6-1, 3-6, 7-6), au cours d'un match interrompu à de multiples reprises. Cela faisait 7 ans que Novak Djokovic n'avait pas été battu à ce stade d'un Majeur.
 En atteignant les 1/8 de finale, Lucas Pouille et Nicolas Mahut parviennent pour la première fois de leur carrière à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem (Pouille ira même jusqu'en quarts de finale). Avec Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, le contingent français place ainsi quatre représentants en deuxième semaine du tournoi de Wimbledon, une première depuis 1929 et le quatuor Jean Borotra, Henri Cochet, Pierre-Henri Landry et Christian Boussus.
 C'est également les premiers huitièmes de finale en Grand Chelem pour l'Américain Steve Johnson et le Tchèque Jiří Veselý, et les premiers quarts pour l'Américain Sam Querrey.
 À la suite de sa victoire sur abandon face à Richard Gasquet en 1/8 de finale, Jo-Wilfried Tsonga marque encore l'histoire du tennis français en dépassant le nombre de succès en Grand Chelem (103), détenu jusqu'alors par Jean Borotra.
 En rejoignant les demi-finales, Roger Federer devient seul recordman des matches gagnés en Grand Chelem hommes et femmes confondus, avec 307 victoires. Il partageait jusqu'ici ce record avec Martina Navrátilová.
 Milos Raonic devient le premier Canadien à atteindre une finale de Grand Chelem en battant au tour précédent Roger Federer, tête de série n°3. C'est la première fois que le Suisse perd en demi-finale de Wimbledon.
 Andy Murray bat en finale Milos Raonic (6-4, 7-6, 7-6) et remporte son  Grand Chelem, le second à Wimbledon. Il s'agit du  de sa carrière.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 5,1 % par rapport à l'édition 2015.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2016
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2016